Westereems (rivier), benedenloop van de Eems
 Westereems (vaargeul), vaargeul tussen Rottumeroog en Borkum
 Westereems (departement) (Ems-Occidental), departement in de Franse tijd (1810–1814)